Furtmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Furtmüller (1883–1941), österreichische Politikerin 
 Carl Furtmüller (1880–1951), österreichischer Pädagoge und Psychologe
 Gerhard Furtmüller (* 1967), österreichischer Wissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 Johann Valentin Furtmüller (1497–1566), Tischler und Theologe der Reformationszeit
 Rudolf Furtmüller (1837–1911), österreichischer liberaler Politiker